Борис Венков:
 Венков, Борис Алексеевич (1900—1962) — русский советский математик.
 Венков, Борис Борисович (1934—2011) — российский математик.